Марумбы (Marumba) — род бабочек из семейства бражников.

Виды

Примечания 

Бражники
Роды чешуекрылых